Khawaja bezeichnet:

 Hodscha
 Maryam al-Khawaja